Santuario di Nostra Signora di Loreto –  luogo di culto cattolico nel comune di Castiglione Chiavarese nella città metropolitana di Genova
 Santuario di Nostra Signora di Loreto – luogo di culto cattolico nel comune di Loano in provincia di Savona
 Santuario di Nostra Signora di Loreto – luogo di culto cattolico nel comune di Genova nella città metropolitana di Genova
 Santuario di Nostra Signora di Loreto – luogo di culto cattolico nel comune di Tresivio in provincia di Sondrio